Doi politicieni români sunt cunoscuți cu numele de Constantin Chirilă:
 Constantin Chirilă, deputat de  în legislatura 2008-2012
 Constantin Chirilă, primar al municipiului Cluj-Napoca în 1983-1985